Федери́ко Инсу́а (; 3 января 1980, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Аргентины.

Биография 
Федерико Инсуа начал профессиональную карьеру в «Архентинос Хуниорс» в 1997 году. В 2002 году, после пяти сезонов с «Архентинос», перешёл в «Индепеньенте» и сразу стал чемпионом Аргентины (Апертура), добыв с клубом из Авельянеды уже 14 титул в истории. После сезона, проведённого в составе «Красных Дьяволов», выступал за испанскую «Малагу», однако этот клуб играл неудачно и Инсуа вернулся в Аргентину.

В 2005 году перешёл в «Боку Хуниорс» и к игроку пришли уже титулы на международной арене — Рекопа и Южноамериканский кубок. Но и в «Боке» Инсуа не задержался больше одного сезона, отправившись в гладбахскую «Боруссию». Хотя и в этом клубе Инсуа был игроком основы, не очень успешное выступление европейской команды вынудило Федерико покинуть Германию спустя один сезон.

В 2007—2009 гг. Инсуа выступал в Мексике, а 15 мая 2009 года было объявлено о продаже «Америкой», которой принадлежали права на игрока, в «Боку Хуниорс».

В декабре 2014 года подписал контракт с колумбийским клубом «Мильонариос».

С 2003 по 2010 год Федерико Инсуа выступал за сборную Аргентины. Входил в число кандидатов на поездку на чемпионат мира 2010 года в Южной Африке.

Достижения 
Индепендьенте
 Чемпион Аргентины: 2002 (Апертура)

Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины (2): 2005 (А), 2006 (Клаусура)
 Южноамериканский кубок: 2005
 Рекопа Южной Америки: 2005

Примечания

Ссылки 

 Стистика Guardian
 Статистика

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Мильонариос»